Skylark (engl.: „Feldlerche“) steht für:
 Skylark, Science-Fiction-Romanzyklus von Edward E. Smith
 Skylark, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Eheposse von Mark Sandrich
 Buick Skylark, Automodell des US-amerikanischen Herstellers Buick
 einen ehemaligen Hersteller von Ferngläsern, siehe Skylark (Fernglas)

Luft- und Raumfahrt:
 einen Flugzeugtyp des Herstellers Cessna, siehe Cessna 175
 einen Flugzeugtyp des Herstellers DOVA Aircraft, siehe DOVA DV-1
 eine britische Höhenforschungsrakete, siehe Skylark (Rakete)

Schifffahrt:
 USS Skylark (AM-63), Minenjägerboot der Auk-Klasse
 USS Skylark (ASR-20), U-Boot-Rettungsschiff der Penguin-Klasse

Musik:
 eine kanadische Musikgruppe, siehe Skylark (kanadische Band)
 eine italienische Power-Metal-Band, siehe Skylark (italienische Band)
 einen Song von Hoagy Carmichael und Johnny Mercer (1941), siehe Skylark (Lied)

Siehe auch: